Wöging ist der Name folgender Orte in Oberösterreich:

 Wöging (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis
 Wöging (Gemeinde Diersbach), Ortsteil von Diersbach, Bezirk Schärding